Unibrennt steht für:

 Studentenproteste in Deutschland 2009 
 Studierendenproteste in Österreich 2009/2010